Nagyváradi görögkatolikus egyházmegye
 Nagyváradi római katolikus egyházmegye
 Nagyváradi püspökség (román ortodox)